W chemii:
 pochodna – związek pochodzący od innego związku

W matematyce:
 pochodna funkcji – w analizie matematycznej funkcja opisująca przebieg danej funkcji:
 pochodna kierunkowa – względem danego wektora
 pochodna cząstkowa – względem wersora osi
 pochodna Diniego – uogólnienie pochodnej kierunkowej
 pochodna Frécheta (silna pochodna) – uogólnienie pojęcia na przestrzenie unormowane
 pochodna Gâteaux (słaba pochodna) – uogólnienie pochodnej kierunkowej
 pochodna Radona-Nikodyma – funkcja odzwierciedlająca prędkość zmian gęstości jednej miary względem drugiej (analogicznie do jakobianu w całkowaniu wielu zmiennych)
 słaba pochodna – rozszerzenie pojęcia pochodnej na funkcje lokalnie całkowalne
 pochodna grupy (komutant) – w teorii grup podgrupa danej grupy pomocna w badaniu jej właściwości
 pochodna kowariantna – tensor powstały w wyniku różniczkowania innego tensora
 pochodna substancjalna (operator Stokesa) – operator różniczkowy stosowany w mechanice
 pochodna formalna – operacja określona w pierścieniach wielomianów lub pierścieniach szeregów formalnych
 pochodna zbioru – w topologii zbiór wszystkich punktów skupienia zbioru

Zobacz też 

 derywat